Coschwitz  ist der Familienname folgender Personen:

Georg Daniel Coschwitz (1679–1729), deutscher Mediziner, Hochschullehrer und Sohn von Georg Daniel Coschwitz
Georg Daniel Coschwitz (Apotheker), Apotheker, Mediziner und Leibarzt des Herzogs Ernst Bogislaw von Croy